Земфи́ра:
 Земфира — женское имя греческого происхождения (Зефирина), женский вариант мужского имени Зефирин.
 Земфира (род. 1976) — российская певица.
 «Земфира» — дебютный альбом Земфиры.
 «Земфира» — песня Земфиры с альбома «Земфира».
 (1014) Земфира — астероид, открытый в 1924 году.
 Земфира — героиня поэмы Пушкина «Цыганы».

См. также 
 Земира